Die Baureihe 109 bezeichnet:

 die Elektrolokomotive DB-Baureihe 109 der Deutschen Bahn AG, ehemalige DR-Baureihe E 11 und spätere DR-Baureihe 211 der Deutschen Reichsbahn in der DDR
 Die Schnellzugsdampflokomotiven der Baureihe 109 der österreichischen Südbahngesellschaft
 die Baureihe Mercedes-Benz W 109 der Daimler-Benz AG (mit Luftfederung)